Le terme « droit antérieur » peut faire référence à :
 le muscle droit antérieur de la tête ;
 le muscle droit fémoral.